Tonești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tonești (Sâmburești), Dorf im Kreis Olt
 Tonești (Leleasca), Dorf im Kreis Olt